Por NDSL pode estar à procura de:
 Nintendo DS Lite, um jogo eletrônico
 Naked DSL, tipo de conexão

Desambiguações de siglas